Кра́йня ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Крайня вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Крайня вулиця — вулиця в місті Київ.
 Крайня вулиця — вулиця в місті Львів.
 Крайня вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Крайня вулиця — вулиця в місті Суми.
 Крайня вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Крайня вулиця — вулиця в місті Чернігів.

 Крайня вулиця — колишня назва вулиці Василя Стуса в місті Херсон

Вулиці